

Persone 
Aldo Gasparri (...) – attore ed artista degli effetti speciali italiano.
Enrico Gasparri (1871-1946) – cardinale della Chiesa cattolica italiano
Franco Gasparri (1948-1999) – attore italiano
Lorenzo Gasparri (1894-1943) – ammiraglio italiano
Maurizio Gasparri (1956) – politico italiano
Pietro Gasparri (1852-1934) – cardinale della Chiesa cattolica
Stella Gasparri (1975) – attrice, doppiatrice e regista italiana

Altro 
Legge Gasparri
Collezione privata Gasparri